El término Convención de París, se puede referir a los siguientes acuerdos internacionales:

Convención de Paris de 1883, sobre propiedad industrial.
Convención de París de 1919, sobre aviación civil.